Papel - material
Ou ainda:
Papéis - um grupo étnico

Pessoas
Valdir Papel

Veja também
Paper

Desambiguação